Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Elena Bovina che ha battuto in finale Marie-Gaïané Mikaelian 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Silvia Farina Elia (semifinali)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Anne Kremer (primo turno)

 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Alexandra Stevenson (quarti di finale)
 Elena Bovina (campionessa)
 Meilen Tu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2002